Никола́й Корне́ев:
 Корнеев, Николай Андреевич (1923—2019) — советский и российский биолог.
 Корнеев, Николай Васильевич (1900—1976) — советский генерал-лейтенант.
 Корнеев, Николай Юрьевич (1915—2001) — советский русский поэт и журналист.